Münchberg steht für:

 Münchberg, Stadt im Landkreis Hof, Bayern
 Münchberg (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Personen:
 Hans-Helmut Münchberg (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker
 Hansfried Münchberg (* 1946), deutscher Maler und Grafiker
 Katharina Münchberg (* 1969), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Mönchberg
 Mönchsberg (Begriffsklärung)
 Müncheberg (Begriffsklärung)